Emilià de la Cogolla, monjo i abat de San Millán de la Cogolla, al .
 Emilià de Vercelli, bisbe de Vercelli als segles V-VI.